Гран-при США 1962 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 7 октября 1962 года на трассе Уоткинс-Глен.

Команда «Феррари» отказалась от участия в этой гонке. «Купер» выставил третий автомобиль под управлением местного гонщика Тима Майера, ещё несколько местных гонщиков, Роджер Пенске, Хэп Шарп, Джим Холл и Роб Шрёдер, вышли на старт на частных автомобилях. Джим Кларк, одержавший победу в Гран-при, сохранил свои шансы на победу в чемпионате мира перед последним этапом в ЮАР.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-11 Джим Кларк

12-18 Грэм Хилл

19-100 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. В скобках указано общее количество набранных очков.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при США
1962 год в Нью-Йорке